Rolling Stones har flere betydninger:

 The Rolling Stones – rockbandet
 The Rolling Stones (album) – debutalbummet fra The Rolling Stones
 The Rolling Stones (ep) – The Rolling Stones' første EP
 Rolling Stone – musikindustrimagasin
 The Rolling Stones (roman) – en roman fra 1952 af Robert A. Heinlein
 Rolling Stone (sang) – en sang af Robert Wilkins, genindspillet af Muddy Waters
 Like a Rolling Stone – en sang af Bob Dylan
 Rolling Stones (film fra 1916) – amerikansk stumfilm fra 1916 af Dell Henderson